Die Bardsragujn chumb 2002 war die elfte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. April 2002 und endete am 15. November 2002.

Meister wurde der Titelverteidiger Pjunik Jerewan, der sich damit für die UEFA Champions League qualifizierte. Vizemeister Schirak Gjumri und FC Banants Abowjan als Dritter spielten im UEFA-Pokal, Kotajk Abowjan im Intertoto Cup.

Absteigen in die Aradżin chumb musste Lori Wanadsor.

Vereine

Abschlusstabelle 

(M) amtierender armenischer Meister
(P) amtierender armenischer Pokalsieger

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002